Cratere Haldane – cratere lunare
 Cratere Haldane – cratere su Marte